

Bibbia
Og – re del Bašan che fu sconfitto dagli Israeliti (Gs 12, 5)

Chimica 
 Og – simbolo chimico dell'Oganesson

Codici
OG – codice ISO 3166-2:NG di Ogun (Nigeria)
OG – codice ISO 3166-2:LV del distretto di Ogre (Lettonia)

Geografia
Og – fiume dell'Inghilterra meridionale

Sigle
OG – targa automobilistica di Ogulin (Croazia)
OG – targa automobilistica di Ortenaukreis (Germania)
OG – vecchia sigla automobilistica dell'ex provincia dell'Ogliastra (Italia)

Altri progetti